Ру (; Roud) — фамилия французского происхождения от слова «рыжий».
Известные носители
 Ру — легендарный таитянский вождь.
 Ру, Ален (род. 1968) — британский шеф-повар и руководитель ресторана The Waterside Inn.
 Ру, Альбер (1935—2021) — английский шеф-повар и ресторатор французского происхождения.
 Ру, Вильгельм (1850—1924) — немецкий учёный, профессор анатомии.
 Ру, Ги (род. 1938) — французский футболист и тренер, более сорока лет возглавлявший футбольный клуб «Осер».
 Ру, Гюстав (1897—1976) — швейцарский поэт.
 Ру, Жак (1752—1794) — французский священник и революционер.
 Ру, Жан (1876—1939) — швейцарский герпетолог.
 Ру, Жан-Луи (1923—2013) — канадский политик, актёр и драматург, 26-й лейтенант-губернатор Квебека.
 Ру, Жан-Поль (1925—2009) — французский историк, специалист по тюрко-монгольским народам и исламской культуре.
 
 Ру, Карл (1826—1894) — немецкий живописец, сын художника Якоба Вильгельма Ру.
 Ру, Кристоф (род. 1983) — швейцарский и молдавский горнолыжник.
 Ру, Линди (ок. 1958) — южноафриканская актриса, снявшаяся в ряде фильмов-мюзиклов.
 Ру, Луи Франсуа Проспер (1817—1903) — французский исторический художник, ученик П. Делароша.
 Ру, Марсель (1878—1922) — французский художник-символист, гравёр, иллюстратор.
 Ру, Мишель (1941—2020) — британский шеф-повар и ресторатор.
 Ру, Мишель (род. 1960) — британский шеф-повар и ресторатор французского происхождения.
 Ру, Мишель (1929—2007) — французский актёр кино, телевидения, театра.
 Ру, Нолан (род. 1988) — французский футболист, нападающий «Сент-Этьена».
 Ру, Огюстен (1726—1776) — французский врач; был редактором «Journal de médecine», профессор.
 Ру, Пьер Поль Эмиль (1853—1933) — французский бактериолог.
 Ру, Роберт де (1899—1942) — французский военачальник.
 Ру, Сен-Поль — французский писатель и поэт.
 Ру, Сторм (род. 1993) — новозеландский футболист.
 Ру, Франсуа Жоффруа (1811—1882) — французский художник из Марселя.
 Ру, Цезарь (1857—1934) — швейцарский хирург.
 Ру, Якоб Вильгельм (Jakob Wilhelm Roux) — немецкий художник, отец Карла Ру.

Ру () — фамилия немецкого происхождения, буквально означает «спокойствие» (Ruhe).

 Известные носители
 Ру, Антон (, 1912—1964) — немецкий политик и дипломат.
 Ру, Ганс (, род. 1933)
 Ру, Курт (, 1914—2002)
 Ру, Люсинда (, род. 1979) — швейцарская фигуристка.
 Ру, Эмиль (, 1884—1946) — швейцарский композитор, дирижёр.

В искусстве
 Крошка Ру — литературный персонаж английского писателя Алана А. Милна.

Примечания